Mario Kirev - em búlgaro: Марио Кирев - (Dupnitsa, 15 de agosto de 1989) é um futebolista búlgaro que atua como goleiro. Atualmente está sem clube.

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Grasshopper Club
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI